Phon Thong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Roi Et, Thailanda, cu o populație de 108.348 de locuitori și o suprafață de 719,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 190 de sate (muban).

Amphoe în provincia Roi Et